Miasta w USA:
 Gilmanton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Gilmanton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Gminy w USA:
 Gilmanton (ang. Gilmanton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton
 Gilmanton (ang. Gilmanton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Gilmanton (ang. Gilmanton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo